E79 peut faire référence à :
 Route européenne 79, une route traversant la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce ;
 Troubles du métabolisme des purines et des pyrimidines, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres